

Localidades

 Saint-André-des-Eaux (Côtes-d'Armor)
 Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique)

Desambiguações de topônimos